Velika nagrada Mehike 2016 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. oktobra 2016 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:19,447
|1:19,137
|1:18,704
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:19,996
|1:19,761
|1:18,958
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|33
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:19,874
|1:18,972
|1:19,054
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|3
|
|
|1:19,713
|1:19,553
|1:19,133
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|27
|
|
|1:20,599
|1:19,769
|1:19,330
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:19,554
|1:19,936
|1:19,376
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:19,865
|1:19,385
|1:19,381
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:20,338
|1:19,958
|1:19,551
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:20,423
|1:20,151
|1:20,032
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:20,457
|1:20,169
|1:20,378
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:20,552
|1:20,282
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:20,308
|1:20,287
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:21,333
|1:20,673
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:21,254
|1:21,131
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:21,062
|1:21,536
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:21,363
|1:21,785
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:21,401
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:21,454
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:21,692
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:21,881
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:21,916
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|30
|
|Renault
|brez časa
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|1:40:31,402
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|71
| +8,354
|2
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|71
| +20,858
|4
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|71
| +21,323
|3
|align=center|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +27,313
|7
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|71
| +49,376
|6
|align=center|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|71
| +58,891
|5
|align=center|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|71
| +1:05,612
|8
|align=center|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|71
| +1:16,206
|9
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|71
| +1:16,798
|12
| align="center" |1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|70
| +1 krog
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|70
|+1 krog
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|70
| +1 krog
|10
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
|  Kevin Magnussen
|Renault
|70
| +1 krog
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|70
| +1 krog
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|21
| Esteban Gutiérrez
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|PL
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|69
| +2 kroga
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|0
|Trčenje
|16
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016